Las Ermitas puede referirse a:

Las Ermitas (Córdoba), localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba, España.
As Ermidas (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
As Ermitas (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Salvaterra, concello de Salvatierra de Miño.